O rio Lambari-Parateí é um rio brasileiro do estado de São Paulo.

Lambari-Paratei